La palabra Morelia puede referirse a:

Geografía

Divisiones administrativas

Colombia 
 Morelia, municipio del departamento de Caquetá en Colombia.

México 
 Morelia es la ciudad capital del estado mexicano de Michoacán.

Deporte 
 Atlético Morelia, club mexicano de fútbol.

Biología 
 Morelia es un género de víboras, en la familia Pythonidae.
 Morelia es un género de plantas, en la familia Rubiaceae.

Televisión 
 Morelia una telenovela mexicana protagonizada por Alpha Acosta.